

Юбілейний — селище, Адамовський район, Оренбурзька область
 Юбілейний — селище, Котельницький район, Кіровська область
 Юбілейний — селище, Краснокаменський район, Забайкальський край
 Юбілейний — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Юбілейний — селище, Омутнінський район, Кіровська область
 Юбілейний — селище, Оричівський район, Кіровська область
 Юбілейний — селище, Совєтський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Юбілейний — селище, Тотемський район, Вологодська область
 Юбілейний — мікрорайон міста Корольов

Див. також 
 Юбілейне
 Ювілейний